Altissimo (gemeente)
 Altissimo (muziek)